Miejscowości w USA:
 New Middletown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 New Middletown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning